Pàixkovo (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Pàixkovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia